Brown sugar (letteralmente "zucchero marrone") è il termine con cui si indica in inglese lo zucchero bruno (zucchero con una percentuale di melassa). Può inoltre riferirsi a:
 Brown sugar, termine slang per definire l'eroina base, un alcaloide detto anche diamorfina base, meno puro dell'eroina bianca

Musica
 Brown Sugar – traccia dell'album ZZ Top's First Album degli ZZ Top del 1971
Brown Sugar – singolo dei Rolling Stones del 1971
Brown Sugar – album del 1995 di D'Angelo
Brown Sugar – singolo di D'Angelo del 1995, dall'album omonimo
 Brown Sugar – album della colonna sonora del film Brown Sugar del 2002

Cinema
 Brown Sugar – film del 1922 diretto da Fred Paul
Brown Sugar – film del 1931 diretto da Leslie S. Hiscott
Brown Sugar – film del 2002 diretto da Rick Famuyiwa